Дойчландсберг () — город () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  . Официальный код  —  60344.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Вальнер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 19 мест.
 АНП занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Персоналии 

 Paenda - австрийская певица, представительница Австрии на Евровидение-2019.
 Франц Иосиф II - 14-ый князь князь Лихтенштейна.

Ссылки  
 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии
Окружные центры Штирии